L'expression « Tangara à ventre jaune » peut désigner en français deux espèces d'oiseaux :
 Tangara à ventre jaune - Thlypopsis ruficeps pour lequel le CINFO donne le nom normalisé Tangara à ventre jaune ;
 Tangara à ventre jaune - Tangara xanthogastra pour lequel le CINFO donne le nom normalisé Calliste à ventre jaune.

Voir aussi

Articles connexes 
  (article de biohomonymie principal)
 
 
 
 

Nom d'oiseau ambigu